Erazm Ciołek (1230–?) – średniowieczny uczony i duchowny katolicki znany także jako Witelon
 Erazm Ciołek – wojewoda mazowiecki w latach 1388–1390
 Erazm Ciołek (1474–1522) – polski duchowny katolicki, biskup płocki
 Erazm Ciołek (1492–1546) – polski duchowny katolicki, sufragan krakowski
 Erazm Ciołek (1937–2012) – polski fotograf